Matthew Hall peut désigner :
 Matthew Hall (1967-), un écrivain et un scénariste britannique ;
 Matthew Hall, connu comme Harry Hill (1964-), un comédien, auteur et présentateur de télévision britannique.